Cataglyphis bicolor bicolor é uma espécie de inseto do gênero Cataglyphis, pertencente à família Formicidae.

Referências 

Formicidae
Insetos descritos em 1793